Espengraben ist ein Gewässername:
 Espengraben (Donau), rechter Auenzufluss der Donau gegenüber Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Espengraben (Lipbach), rechter Zufluss des Lipbachs vor dem Stüblehof von Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Espengraben (Sizenbach), rechter Zufluss des bis hierher noch Frankenbach genannten Sizenbachs unmittelbar vor dem Espachweiher bei Espachweiler, Stadtteil Schrezheim, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Espengraben (Stille Musel), linker Auenzufluss der Stillen Musel vor den Höfen Dürrheimer Landstraße, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Espengraben (Stubachsgraben), rechter Zufluss des Stubachsgrabens (linker Oberlauf des Fischbachs, rechter Oberlauf des Weidleinsgrabens, linker Oberlauf des Steinbachs, zur Tauber) zwischen Reichelshofen und Ellwingshofen, beide Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern; siehe auch Liste der Fließgewässer im Flusssystem Tauber

Siehe auch:
 Espangraben
 Essengraben